Fairfield County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Fairfield County (Connecticut) – okres státu Connecticut
 Fairfield County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Fairfield County (Ohio) – okres státu Ohio